Ronin peut désigner :

Patronyme 
  (1886-1953), général français
 Georges Marie Abel Louis Ronin (1895-1954), général de brigade aérienne français

Nom commun 
 Dans le Japon médiéval, les rōnin étaient des samouraïs sans maître ;
 Ronin est aussi un personnage de l'univers Marvel ;
 Ronin est un village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Titres 

 La Légende des 47 rōnin est un conte adapté plusieurs fois au cinéma au Japon ;
 Ronin est un film de John Frankenheimer, sorti en 1998 ;
 Ronin est un comics de Frank Miller ;
 Ronin est l'adaptation au cinéma de ce comics, dont la réalisation a été confiée à Sylvain White ;
 Ronin est un jeu vidéo de Tomasz Wacławek ;
 Ronin est un album de  parue en 2013.